Сергей Владимирович Елисеев (род. 27 марта 1963, Ногинск, Московская область, РСФСР, СССР) — президент Всероссийской Федерации Самбо с 2002 года, Европейской Федерации Самбо с 2004 года, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики спортивных единоборств ГЦОЛИФК, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Подготовил более 30 мастеров спорта СССР и России, 9 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастеров спорта по самбо — Михаила Мартынова, Сергея Смирнова, Дмитрия Максимова, Руслана Сазонова, заслуженного мастера спорта по рукопашному бою Дмитрия Попова.

Биография 

В 1984 году с красным дипломом окончил Московский институт физической культуры по специальности ФКиС преподаватель-тренер по самбо. Учителя — Николай Кулик, Евгений Чумаков, Юрий Борисочкин.

Являлся тренером сборной команды СССР, впоследствии был главным тренером сборной команды России, а также Гостренер сборной команды России по самбо.

Впервые был избран главой Всероссийской федерации самбо в 2002 году, затем в 2018 году был вновь переизбран на четырёхлетний срок.

Президентом Европейской федерации самбо также избирался на четырёхлетний срок четырежды: в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.

Примечания

Ссылки 

Самбисты СССР
Самбисты России
Тренеры России по самбо
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма